Gava peut désigner :
 Gavà, commune de la province de Barcelone en Espagne ;
 Guduf-Gava, langue parlée au Nigeria.

Patronymes 
 Antonio Gava (1930-2008), homme politique italien ;
 Cassandra Gava (1959-), actrice américaine ;
 Franck Gava (1970-), footballeur français ;
 Louis Gava (1891-1965),  musicien français.

Homonymie de patronyme